Флорис V Холандски (Лајден, 24. јун 1254- Muiderberg, 27. јун 1296) је био гроф Холандије. Био је син Вилијама II Холандског и Елизабете од Брауншвајг-Линебурга.

Породично стабло 

Рођени 1254.
Умрли 1296.